

Toponyme 

 Minetto, une ville de l'État de New York ;
 Minetto, une census-designated place située dans l’État de New York.

Patronyme 
 Valérie Minetto est une réalisatrice, scénariste et actrice française.